Applause (« applaudissements » en français) peut faire référence à :
 Applause, un film musical américain réalisé par Rouben Mamoulian en 1929
 Applause, comédie musicale de 1970
 Applause Award, prix international décerné aux parcs de loisirs
 Applause Tower, immeuble d'Osaka au Japon
 Applause, chanson de Lady Gaga (2013).

Voir aussi 
 Applaus, un film danois réalisé par Martin Pieter Zandvliet en 2009

Homonymie de titre